Lheureux  est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Louis-Ernest Lheureux (1827-1898), architecte français ;
 Raymond Lheureux (1890-1965), peintre français ;
 Jean-Charles Lheureux (1920-2010), écrivain et journaliste français ;
 Albert-André Lheureux (1945), metteur en scène belge.

Personnage de fiction 
 Monsieur Lheureux, marchand d'étoffes dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert.

Patronyme français